Il singolare del torneo di tennis ITF Las Cruces Women's Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mayo Hibi che ha battuto in finale Petra Rampre 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Erika Sema (secondo turno)
 Petra Rampre (finale)
 Heidi El Tabakh (quarti di finale)
 Adriana Pérez (quarti di finale)

 Chieh-Yu Hsu (quarti di finale)
 Victoria Duval (secondo turno)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran (secondo turno)
 Mayo Hibi (Campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Las Cruces Women's Challenger 2013